Авя́к — топоним:

 Авяк — река в Омской области.
 Авяк — деревня в Омской области